Contenças - lugar da freguesia de Sazes do Lorvão, Coimbra.
 Estação Ferroviária de Contenças - estação da Linha da Beira Alta, concelho de Mangualde.